Ермек Жианшинович Жумабаев (, род. 29 июля 1949; , Павлодарская область Казахская ССР) — казахстанский государственный и общественный деятель. Депутат Сената Парламента Республики Казахстан (1995—2014).

Биография 
Ермек Жианшинович Жумабаев Родился 29 июля 1949 года в селе Шалдай Щербактинского района Павлодарской области. Происходит из рода уак.

В 1975 году окончил юридический факультет Казахского государственного университета им. С.М. Кирова по специальности юрист.

В 2006 году защитил учёное звание кандидат юридических наук, тема диссертации: «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право».

Автор ряда научных работ по проблемам защиты прав человека в Республики Казахстан.

Трудовая деятельность 
С 1966 по 1968 годы — Преподаватель физики в восьмилетних школах Щербактинского района Павлодарской области.

С 1975 по 1977 годы — Следователь Баянаульской районной прокуратуры.

С 1978 по 1979 годы — Старший следователь Павлодарской областной прокуратуры, Заместитель Прокурора Индустриального района г. Павлодара.

С 1979 по 1995 годы — Прокурор Экибастузского, Майского, Железинского района Павлодарской области.

Выборные должности, депутатство 
С декабрь 1995 по октябрь 2014 годы — Депутат Сената Парламента Республики Казахстан пяти созывов от Павлодарской области, член Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам.

Член Межпарламентского Союза, группы сотрудничества с Парламентом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Председатель Комитета по законодательству и правовой реформе (1999—2005).

Председатель Комитета по государственному строительству и правовой политике (2005—2007).

Председатель Комитета по законодательству и правовым вопросам (2007—2008).

Член Национального Совета по правовой политике при Президенте Республики Казахстан и Национальной комиссии по созданию свода законов.

Награды и звания 
 Орден Курмет (2006)
 Орден Парасат (2013)
 Почётная Грамота Республики Казахстан (2001)
 Медаль «Астана» (1998)
 почётное звание «Почётный гражданин Павлодарской области» (9 декабря 2013 года)
 почётное звание «Почётный гражданин Щербактинского района Павлодарской области»
 почётное звание «Почётный работник прокуратуры Республики Казахстан»
 почётное звание «Почётный работник системы органов юстиции Республики Казахстан»
 Государственные юбилейные медали
 1970 — Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 2001 — Медаль «10 лет независимости Республики Казахстан»
 2005 — Медаль «10 лет Конституции Республики Казахстан»
 2006 — Медаль «10 лет Парламенту Республики Казахстан»
 2008 — Медаль «10 лет Астане»
 2011 — Медаль «20 лет независимости Республики Казахстан»
 2016 — Медаль «25 лет независимости Республики Казахстан»
 Юбилейная медаль «20 лет Прокуратуре Республики Казахстан» и др.

Примечания

Ссылки 
 1. Биография депутата Сената Парламента Республики Казахстан Ермека Жумабаева 

Выпускники Казахского национального университета имени аль-Фараби
Депутаты Сената Парламента Казахстана
Прокуроры Казахстана
Почётные граждане Павлодарской области
Члены партии «Аманат»